Ez a lap a Teletubbies című angol televíziós sorozat epizódjait tartalmazza

Évados áttekintés

1 évad

2. évad 

Televíziós sorozatok epizódlistái